

Cucina 
 Mafalda – tipo di pane siciliano
 Mafalda – dolce freddo di Galatina

Geografia 
 Mafalda – comune della provincia di Campobasso

Media 
 Mafalda – personaggio immaginario protagonista dell'omonima striscia a fumetti disegnata da Quino
 Mafalda – serie animata tratta dall'omonimo fumetto
 Mafalda – personaggio della sit-com televisiva Quelli dell'intervallo

Onomastica 
 Mafalda – variante Portoghese del nome proprio di persona femminile italiano Matilde

Persone 
 Mafalda di Savoia – prima regina consorte del Portogallo, come moglie del re Alfonso I (1125-1157)
 Mafalda di Savoia – principessa d'Italia, poi anche d'Etiopia e Albania (1902-1944)
 Giuseppina Favero, detta Mafalda – cantante lirica italiana (1905-1981)
 Eloisa Mafalda – attrice brasiliana di origine italiana (1924-2018)
 Mafalda Marujo – calciatrice portoghese conosciuta semplicemente come Mafalda (nata nel 1991)

Pagine correlate 
Mafalda del Portogallo (disambigua)

Altri progetti